

Geografia

Germania 
 Oberthal – comune nel circondario di Sankt Wendel (Saarland)
 Oberthal – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Oberthal – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)